Virgen de la Sierra puede hacer referencia a:

 Virgen de la Sierra de Montblanch.
 Virgen de la Sierra de Villarrubia de los Ojos.
 Virgen de la Sierra de Cabra.